Уильям Вестенра:
 Уильям Вестенра (1892–1958) — британский аристократ, 6-й барон Росмор.
 Уильям Уорнер Вестенра (род. 1931) — британский аристократ, 7-й барон Росмор.